Morante pode se referir a:

 Elsa Morante (1912-1985), escritora italiana;
 Laura Morante (1956-), atriz italiana, sobrinha de Elsa:

Desambiguações de sobrenomes